Bobina (poligrafia)
 Bobina (rybołówstwo)
 Bobina (technika)